Bei der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1981 in Australien bestand der Kader der uruguayischen Mannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Uruguayer scheiterten im Turnier im Viertelfinale an Rumänien.

Quelle:

Einzelnachweise 

Uruguayische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
Uruguay
Kaderliste